Václav bezeichnet:

  Wenzel (Vorname), die eingedeutschte Form des tschechischen Vornamens Václav
  Václav (Film), Tschechien 2007
 Václav (Bělá nad Radbuzou), Wüstung in Tschechien